Unterschleif bezeichnet
 im Oberdeutschen das Beherbergen, siehe Herberge (auch Unterschlauf)
 Schmuggel
 im Süden Deutschlands: sich unerlaubter Hilfe bedienen oder den Versuch dazu machen, spicken, siehe Spickzettel
 veraltet für Unterschlupf
 (veraltet hochdeutsch) Unterschlagung bzw. das zu einer Gewohnheit gewordene Unterschlagen (Unterschleif treiben)

Siehe auch: